Sailly kan syfta på:
 Sailly, Ardennes
 Sailly, Haute-Marne
 Sailly, Saône-et-Loire
 Sailly, Yvelines